Hayama bezeichnet:

 Hayama (Kanagawa), eine Stadt in der japanischen Präfektur Kanagawa
 Hayama (Kōchi), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Kōchi (heute: Tsuno (Kōchi))

Hayama ist der Familienname folgender Personen:

 Gō Hayama (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Komei Hayama, japanischer Komponist
 Takumi Hayama (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Hayama Yoshiki (1894–1945), japanischer Schriftsteller